Dan Levy peut désigner :
 Dan Levy (1976-), auteur-compositeur-interprète multi-instrumentiste français ;
 Dan Levy (1983-), acteur, scénariste, producteur et personnalité de la télévision canadienne.

Confusion 
 Dani Levy (1957-), réalisateur et acteur suisse.

Voir aussi